Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур..

Продукты пчеловодства 

К продуктам пчеловодства относят:
 воск,
 маточное молочко,
 мёд,
 перга,
 пчелиная обножка,
 прополис,
 пчелиный подмор,
 пчелиный яд,
 забрус
 трутовый гомогенат (трутневое молочко),
мерва
 восковая моль
 пчелиное мумиё (продукты жизнедеятельности восковой моли)
а также собственно пчелосемьи, пчеломатки и личинки пчёл.

История 
Пчеловодство — один из древнейших промыслов человека. В своем развитии пчеловодство прошло несколько этапов: дикое (сбор меда диких пчёл в дуплах деревьев), бортничество, колодное пчеловодство (содержание пчёл в неразборных бревнах и бортях, прикрепленных на деревьях) и рамочное пчеловодство.

Следы пчелиного воска находятся на древнейшей керамике, начиная с 7-го тысячелетия до н. э. Древнейшие изображения искусственных ульев относятся к 3-му тысячелетию до н. э. (Древний Египет времен Ниусерра), древнейшая найденная пасека — к X веку до н. э. (раскопки в , Израильское царство).

В истории пчеловодства различают несколько этапов:
 Дикое пчеловодство — охота за мёдом и воском. Гнёзда пчёл (пчелиные соты) разыскивали в дуплах деревьев;
 Бортевое пчеловодство;
 Пасечное пчеловодство — разведение пчел в специально оборудованных местах (пасеках) в искусственных ульях
 Колодное пчеловодство — пчёл содержали в неразборных ульях из дерева (колодах, дуплянках), глины и других материалов;
 Рамочное пчеловодство — разведение пчелиных семей в разборных ульях с вынимающимися рамками.
 
Первым европейским теоретиком научного пчеловодства был лютеранский пастор Гадам Богухвал Шерах, который издавал с 1766 года по 1771 год первый в Европе научный журнал по пчеловодству «Abhandlungen und Erfahrungen der Oeconomischen Bienengesellschaft in Oberlausitz». Первый в мире рамочный улей сконструировал украинский пчеловод Пётр Прокопович в 1814 году. Изобретение Прокоповича положило основу рамочному пчеловождению и в России, и за границей.

В 1828 году Прокопович открыл специальную «Школу пчеловождения». Он хотел научить людей теоретическим познаниям о пчелах и рациональному управлению ими (начиная с грамоты и арифметики). Программа школы была составлена самим Прокоповичем. Она приобрела большую популярность среди тех, кто занимался пчеловодством. Из описания этой школы, сделанного секретарём Вольно-экономического общества, видно, что в 1846 году в ней было до 48 учеников, — казённых и помещичьих крестьян. Пчельник, в котором занимались ученики, состоял из 500 ульев. Курс учения продолжался 2 года, кроме пчеловодства ученики, возраст которых колебался от 16 до 40 лет, обучались грамоте.. Московское Общество сельского хозяйства, оценив заслуги Прокоповича, избрало его в 1829 году своим действительным членом,

Высокотоварной отраслью пчеловодство стало во многих странах сельского хозяйства только после того, как в 1851 году Лангстротом в США был запатентован свой рамочный улей, где рамки извлекались сверху специальным устройством, а также благодаря изобретению чешским пчеловодом Ф. Грушкой медогонки. Многое для развития пчеловодства сделали: Жонас де Желье, Феликс Юбер (Швейцария), Л. Лангстрот (США), И. Меринг, Э. Цандер (Германия), А. М. Бутлеров и др.

Методы 

Методы пчеловодства бывают:
 роевые (в том числе противороевые, подобные натуральному роению, борющиеся с роением);
 основанные на искусственном роении;
 свободного роения;
 при производстве секционного мёда.

Наиболее известны методы Волоховича, Цебро, Озерова, Блинова, Чайкина.

Защита пчеловода 
Большинство пчеловодов также носят защитную одежду. Начинающие пчеловоды обычно носят перчатки и костюм с капюшоном или шляпу и вуаль. Опытные пчеловоды иногда предпочитают не использовать перчатки, потому что они препятствуют тонким манипуляциям. Лицо и шея являются наиболее важными областями защиты, поэтому большинство пчеловодов носят, по крайней мере, вуаль. Защитная одежда, как правило, светлая (но не цветная) и гладкая. Это обеспечивает максимальную дифференциацию от естественных хищников пчёл (например, медведей и скунсов), которые имеют тенденцию быть темными и пушистыми.

Ещё одним способом защиты от укусов пчёл является дым. Большинство пчеловодов используют «дымарь» — устройство, предназначенное для генерирования дыма от неполного сгорания различных видов топлива. Дым успокаивает пчёл; помимо этого, дым заставляет пчелу набирать в зоб мёд, (инстинкт, выработанный пчелами для спасения колонии в случае гибели улья от лесного пожара); в результате брюшко пчелы теряет подвижность, и, как следствие, снижается возможность пчелы ужалить. Дым также маскирует тревожные феромоны, выделяемые охранными пчёлами или когда пчёлы раздавлены при осмотре. Последующее замешательство создает для пчеловода возможность открывать улей и работать, не вызывая защитную реакцию. Для дымаря можно использовать многие виды топлива, если они натуральны и не загрязнены вредными веществами. 

Некоторые пчеловоды используют «жидкий дым» в качестве более безопасной и удобной альтернативы. Оцепенение также может быть вызвано введением охлажденного воздуха в улей — тогда как охлажденная двуокись углерода может иметь вредные долгосрочные последствия.

Пчеловодство в мире 

Пчеловодством занимаются на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным ФАО, ЮНЕСКО и др., в 1972 в мире насчитывалось около 40 млн пчелиных семей. Промышленное специализированное пчеловодство с высокомеханизированными пасеками развито в США, Канаде, Австралии (средний выход товарного мёда в этих странах — 20—40 кг с улья). Развитию международных связей пчеловодов способствует международная организация пчеловодов «Апимондия» («Apimondia», основана в 1897), проводящая симпозиумы, конгрессы, выставки. СССР — член «Апимондии» с 1945. Важную роль в обмене опытом играют журналы: «Apiacta» (орган «Apimondia», с 1966), «American Bee Journal», с 1861, «Gleanings in Bee Culture», с 1872, издаваемые в США.

Пчеловодческие выставки и конференции 
Международная выставка-конференция Апимондия призвана продвигать научное, экологическое, социальное и экономическое развитие пчеловодческой отрасли во всех странах мира; а также организовывать сотрудничество между ассоциациями пасечников, научными организациями и частными предпринимателями в области пчеловодства.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 Кашковский В. Г. Технология ухода за пчелами, 1984
 Буренин Н. Л., Котова Г. Н. Справочник по пчеловодству. М., 1984
 Кривцов Н. И., Лебедев В. И. Продукты пчеловодства. — М., 1995
 Черевко Ю. А., Аветисян Г. А., Пчеловодство, М., 2007
 Пчеловоду России / Р. Д. Риб. — Изд. 2, доп. и перераб. — М.: Издатель А. Р. Риб, 2010. — 662 с.
 Разведение и содержание пчел / Р. Д. Риб. — Лада, М: 2015. — 492 с.
 Харченко Н. Н., Рындин В. Е. Пчеловодство. М., 2015
 Н. Н. Зарецкий, Пособие для начинающего пчеловода, М.,1988. — с.19